Die keusche Susanne steht für
 Die keusche Susanne (Operette) (1910)
 Die keusche Susanne (1926), Stummfilm
 Die keusche Susanna, ein rührendes Drama, von Johann Gabriel Bernhard Büschel, 1783
 Keusche Susanna (Les Iffs), Glasfenster
Siehe auch:
 Susanna im Bade